Brignoli kan som auktorsförkortning betyda:

 Giovanni de Brignoli di Brunnhoff
 Paolo Marcello Brignoli
 Elisabetta Brignoli

Robotskapade auktorsförkortningar